Dieser Artikel behandelt die kolumbianische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada. Kolumbien nahm zum zweiten Mal an der Endrunde teil und schoss bei dieser Teilnahme erstmals ein WM-Tor. Mit einem Überraschungssieg gegen WM-Mitfavorit Frankreich qualifizierte sich die Mannschaft sogar für das Achtelfinale, scheiterte dort aber an den USA. Kolumbien hatte sich als ungeschlagener Zweiter der Sudamericano Femenino 2014 für die WM qualifiziert.

Qualifikation 
Für Kolumbien führte der Weg nach Kanada über die Sudamericano Femenino 2014 in Ecuador, an der alle CONMEBOL-Mitglieder ohne vorherige Qualifikation teilnahmen. Diese wurde über zwei Gruppenphasen gespielt. In der ersten Runde trafen je fünf Mannschaften aufeinander, wovon sich die jeweils beiden Besten für die zweite Runde qualifizierten. Kolumbien verlor kein Spiel, wurde aber durch zwei Remis in der zweiten Runde nur Zweiter, wodurch die Mannschaft direkt für die WM qualifiziert ist.

Erste Runde 

|}

Zweite Runde 

|}

Kolumbien qualifizierte sich zwar nur als Gruppenzweiter, aber als einzige südamerikanische Mannschaft ungeschlagen für die WM-Endrunde.
Insgesamt setzte Trainer Fabián Taborda 21 Spielerinnen ein, von denen nur Katherin Arias, Angela Clavijo und Yoreli Rincón alle sieben Spiele mitmachten. Im letzten Gruppenspiel der ersten Runde wurden einige Stammspielerinnen geschont. Die meisten Tore erzielte Yoreli Rincón (3), die als einzige Spielerin mehr als ein Tor erzielte.

Vorbereitung 
Nach der Copa nahm die Mannschaft noch am Fußballturnier bei den Zentralamerika- und Karibikspielen teil. Alle Spiele fanden in Boca del Río statt.
 17. November 2014 gegen WM-Teilnehmer Mexiko: 1:1 (1:0)	
 19. November 2014 gegen Haiti: 3:0 (1:0)
 21. November 2014 gegen Trinidad und Tobago: 7:0 (4:0)	
 25. November 2014 Halbfinale gegen Venezuela: 1:0 (0:0)
 27. November 2014 Finale gegen WM-Teilnehmer Mexiko: 0:2 (0:0)
 17. März 2015 gegen Venezuela 3:1
 19. März 2015 gegen Venezuela 3:0
 11. April 2015 gegen Ecuador 4:1
 15. April 2015 gegen Ecuador 2:1
 31. Mai 2015 in Denver gegen Costa Rica 2:1
 3. Juni 2015 in Denver gegen Costa Rica 1:0

Die Mannschaft

Aufgebot 
Ein vorläufiger Kader von 25 Spielerinnen wurde im April 2015 benannt. Der endgültige Kader mit 23 Spielerinnen (davon drei Torhüterinnen), der dem FIFA-Generalsekretariat spätestens zehn Werktage vor dem Eröffnungsspiel mitgeteilt werden muss, wurde am 20. Mai benannt. Kolumbien stellt mit einem Durchschnittsalter von 23,7 Jahren den jüngsten Kader.

Nicht berücksichtigte Spielerinnen

Spiele bei der Weltmeisterschaft 

Bei der Auslosung der Gruppen war Kolumbien nicht gesetzt und wurde in die Gruppe F mit Frankreich gelost. Als weitere Gegner wurden England und Mexiko zugelost. Gegen Frankreich gab es zuvor erst ein Spiel, das in Vorrunde der letzten Olympischen Spiele 2012 mit 0:1 verloren wurde. Gegen Mexiko gab es vor der WM sechs Spiele, von denen eins remis endete und fünf verloren wurden. Kolumbien bestritt zwar bei den Olympischen Spielen ein Spiel in England, hatte aber gegen England noch nie gespielt.

Im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko gerieten die Kolumbianerinnen nach 36 Minuten in Rückstand und es sah lange danach aus, dass sie auch diesmal gegen Mexiko verlieren würden. In der 82. Minute erzielte dann Daniela Montoya mit dem ersten WM-Tor für Kolumbien – vier Jahre zuvor war ihnen kein Tor gelungen – den Ausgleich und Endstand. Gegen einfallslose Französinnen gewannen sie dann überraschend das zweite Gruppenspiel und wurden damit Tabellenführer. Als es zum letzten Gruppenspiel kam stand aufgrund der zuvor abgeschlossenen anderen Gruppen bereits fest, dass Kolumbien unabhängig vom Ausgang des Spiels mindestens als Gruppendritter die K.-o.-Runde erreicht hatte. Gegen England kassierten sie dann in der ersten Halbzeit zwei Gegentore, den Anschlusstreffer in der Nachspielzeit machte Lady Andrade zwar noch zur kolumbianischen WM-Rekordtorschützin, änderte aber nichts mehr daran, dass Kolumbien Dritter wurde.

Als bester Gruppendritter treffen sie nun im Achtelfinale am 22. Juni 2015 in Edmonton auf die USA und mussten dazu in den Westen reisen. Gegen die USA gab es zuvor erst zwei Spiele, beide wurden mit 0:3 verloren – in den Gruppenspielen der letzten WM und Olympischen Spiele. Gegen die USA mussten die Kolumbianerinnen auf Stammtorhüterin Sandra Sepúlveda verzichten, die im letzten Gruppenspiel die zweite Gelbe Karte erhalten hatte. Ersatztorhüterin Catalina Pérez machte ihre Sache nach einer anfänglichen Unsicherheit zunächst gut, erhielt dann aber in der 50. Minute nach einer Notbremse im Strafraum die Rote Karte. Die eingewechselte Stefany Castaño hatte dann zwar zunächst Glück, dass Weltrekordlerin Abby Wambach den fälligen Strafstoß neben das Tor schoss, kurz darauf konnte sie einen Schuss von Alex Morgan aber nur ins eigene Tor ablenken. Beim zweiten – von Carli Lloyd geschossenen – Elfmeter war sie dann ebenfalls machtlos. Danach blieb sie aber ohne weiteres Gegentor. Da es ihren Mitspielerinnen aber nicht gelang das US-amerikanische Tor in Gefahr zu bringen und auch diesmal kein Tor gegen die USA erzielten, blieb eine erneute Überraschung aus.

Gruppenspiele

K.-o.-Runde

Weblinks 
 conmebol.com: Copa América Femenina

Einzelnachweise 

Kolumbien
2015